Ставангер 2021 () — девятый международный шахматный турнир, который проходил в норвежском Ставангере с 7 по 17 сентября 2021 года.. Этот турнир – первый и единственный, в котором между собой перед матчем на первенство мира встретились в классической партии чемпион мира Магнус Карлсен и претендент на это звание Ян Непомнящий.

Участники 
  Магнус Карлсен (Норвегия, 2855)
  Ян Непомнящий (Россия, 2792)
  Рихард Раппорт (Венгрия, 2760)
  Сергей Карякин (Россия, 2758)
  Алиреза Фирузджа (Франция, 2754)
  Арьян Тари (Норвегия, 2642)
Ян Непомнящий вынужден был пропустить первый тур, поэтому его партия белым цветом против Сергея Карякина состоялась в выходной день.

Регламент 
Турнир проводится в два круга. При ничьей проводится армагеддон с тем же цветом фигур 10 минут белым и 7 минут чёрным.
За победу в классику начисляется 3 очка, в армагеддоне – 1,5, за поражение в армагеддоне – 1 очко, за поражение в классику – 0. Соглашение на ничью до 30-го хода запрещено. В случае дележа первого места проводится тай-брейк (две партии в блиц, а  в случае равенства — армагеддон 5 против 4 минут). Игровые дни: 7-10, 12-17. Выходной день: 11 сентября.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2760);
 Место проведения: Ставангер, Норвегия;
 Дата проведения: 7 сентября — 17 сентября 2021 года;
 Контроль времени: 120 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход начиная с 41-го. Армагеддон: 10 минут против 7 с добавлением 3 секунд на ход начиная с 41-го;
 Софийские правила.

 Критерии распределения мест при равенстве очков (за исключением 1-го места):
 Коэффициент Бергера;
 Количество побед;
 Количество побед чёрными.

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте chess.com
 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте ChessBase

2021
2021 год в шахматах
Шахматные турниры в Норвегии
Шахматы в Норвегии